Corzo bezeichnet folgende Ortschaften:

 Municipio Ángel Albino Corzo, Municipio im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Chiapa de Corzo, Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Municipio Chiapa de Corzo, Municipio im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Villa Corzo, Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 Municipio Villa Corzo, Municipio im mexikanischen Bundesstaat Chiapas

Corzo ist der Name folgender Personen:

Familienname

 Aldo Corzo (* 1989), peruanischer Fußballspieler
 Ángel Albino Corzo (1816–1875), mexikanischer Militär und Politiker
 José Luis Mendoza Corzo (* 1960), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in Tuxtla Gutiérrez
 Juan Corzo (1873–1941), kubanischer Schachmeister
 Silvia Corzo (* 1973), kolumbianische Journalistin und Fernsehansagerin

Künstlername:
 „El Corzo“ (Das Reh), Künstlername des Mexikaners Antonio M. Ruiz (1892–1964)

Siehe auch:
 Corso